Außenstein steht für:
Schloss Außenstein in Oberösterreich
Frank Aussenstein, fiktive Figur in Klaus Marions Asimov-Kellerbar

Siehe auch:
Äußerer Stein
 Utsteinen